Евтокий Аскалонский (, , ок. 480 года — ок. 540 года) — византийский , оставивший исторически чрезвычайно ценные комментарии к произведениям Архимеда и Аполлония.

О жизни Евтокия почти никаких сведений не сохранилось. Родился он в византийской крепости Аскалон в Палестине (ныне город Ашкелон, Израиль). Затем приехал в Александрию Египетскую; учителем его был Исидор Милетский.

Из его трудов до нас дошли 4 комментария к следующим книгам:
 О сфере и цилиндре Архимеда;
 Измерение круга Архимеда;
 О равновесии Архимеда;
 Конические сечения Аполлония.

Именно из комментариев Евтокия историки математики смогли выяснить многие детали, например, как Архимед проводил решение кубических уравнений с помощью конических сечений. Попутно Евтокий сообщает различные сведения из истории античной математики. Даже в наши дни труды Архимеда и Аполлония обычно издаются вместе с комментариями Евтокия.

Евтокий написал также предисловие к первой книге Альмагеста Птолемея. Оно содержит краткое математическое введение (в основном — шестидесятеричная арифметика), а также рассуждения о форме Земли.

Литература 

 Архимед. Сочинения. Перевод И. Н. Веселовского. М., 1962.
 Аполлоний Пергский. Конические сечения с комментариями Евтокия. Перевод И. Ягодинского. Изв. Северо-Кавказского гос. ун-та, т. 3 (15). Ростов-на-Дону, 1928, стр. 130—152.
 Ван дер Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и Греции. Перевод с голландского И. Н. Веселовского. М.: Физматгиз, 1959, 456 с.
 Шаль, Мишель. Исторический обзор происхождения и развития геометрических методов. Гл. 1, § 43-45. М., 1883.

Примечания

Ссылки